

Дорожки — село в складі Повятської сільради Міорського району Вітебської області.
 Дорожки — село в складі Язненської сільради Міорського району Вітебської області.

Дорожки — село в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства.